Chödrön, aussi écrit Chodron et Choedon, (), contraction de Chökyi Drönme, aussi Chökyi Drönma, signifiant  « Lumière du dharma », est un nom personnel tibétain pouvant correspondre à :

Chokyi Dronma
Pema Chödrön
Khandro Tséring Chödrön
Tsering Choedon Dhompa
Tencho Gyatso

Prénom tibétain